Oval fait référence à :
  est un terrain de cricket situé dans le quartier de Kennington, à Londres (Royaume-Uni).
 Oval est une station du métro de Londres située dans le même quartier.
Oval est un groupe allemand de glitch, pionnier du genre.
OVAL est un standard international concernant la sécurité de l'information (Open Vulnerability and Assessment Language)